

Geografia
 Fontanella Grazioli – frazione di Casalromano (MN)

Persone
 Alessandro Grazioli – compositore e organista italiano, figlio del compositore Giovanni Battista
 Bartolomeo Grazioli – sacerdote e patriota italiano, uno dei "Martiri di Belfiore"
 Carlo Grazioli − politico italiano
 Elio Grazioli – scrittore, critico d'arte e curatore italiano
 Emilio Grazioli – politico e prefetto italiano
 Enrico Grazioli – ex calciatore italiano,
 Francesco Grazioli – ex calciatore italiano
 Francesco Grazioli o Graziolo – architetto e scultore italiano
 Francesco Saverio Grazioli – generale e politico italiano
 Giacomo Grazioli − imprenditore e industriale metalmeccanico italiano
 Giovanni Grazioli – ex velocista italiano
 Giovanni Battista Grazioli – compositore e organista italiano
 Giuseppe Grazioli – presbitero e agronomo italiano
 Irene Grazioli – attrice italiana
 Luigi Grazioli – calciatore italiano
 Riccardo Grazioli Lante della Rovere – militare italiano
 Stefano Grazioli – giornalista italiano
 Vincenzo Grazioli – nobile italiano

Edifici
 Palazzo Grazioli – palazzo a Roma di proprietà della famiglia Grazioli e affittato da Silvio Berlusconi
 Villa Grazioli – ex villa papale a Grottaferrata (RM)

Altro
 Grazioli – famiglia nobile romana
 Villa Grazioli – parco nel Municipio II di Roma